Bodum pode referir-se a:

Odor corporal - nome popular do odor exalado pelo corpo humano.
Opilião - artrópodes da classe dos aracnídeos.
Bodum (empresa) - fabricante de utensílios de cozinha.
Bodum - localidade no município de Thisted, Dinamarca.
Bodum - bairro da paróquia de Løjt Sogn, município de Åbenrå ou Aabenraa, Dinamarca.
Bodum - cidade fantasma no estado de Minnesota, Estados Unidos.
Bodum - extinta municipalidade do Condado da Norlândia Ocidental, Suécia.